Верхнее Венозеро — озеро на территории Сосновецкого сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,5 км². Располагается на высоте 122,3 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Озеро входит в цепочку озёр «Верхнее Венозеро → Венъярви → Вирнаволокское (с притоком из озера Кулаковского) → Серноярви», через которые протекает водоток, впадающий в озеро Берёзовое. Последнее соединяется короткой протокой с озером Тунгудским, через которое протекает река Тунгуда, впадающая в реку Нижний Выг.

У юго-восточной оконечности озера проходит лесная дорога.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000008579.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительные ссылки 
 

Бассейн Тунгудского
Озёра Беломорского района